Oxtorgsgatan är ett gatunamn i Sverige som bland annat finns i:

Oxtorgsgatan, Eksjö
Oxtorgsgatan, Jönköping
Oxtorgsgatan, Katrineholm
Oxtorgsgatan, Stockholm
Oxtorgsgatan, Söderhamn
Oxtorgsgatan, Värnamo